

Persone 
 Ascanio Celestini – autore e attore teatrale
 Costanzo Celestini – giocatore e allenatore di calcio
 Fabio Celestini – calciatore svizzero

Religione 
Nome comune di alcune congregazioni religiose (dal colore dell'abito):
Celestini – congregazione benedettina fondata da papa Celestino V nel 1254
Celestini – congregazione eremitica del ramo degli Spirituali dell'Ordine francescano
Canonici regolari di San Giorgio in Alga – congregazione sorta a Venezia nel XIV secolo